O’Brien steht für:

 O’Brien (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 O’Brien (Argentinien), auch Eduardo O’Brien, Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien 
 O’Brien Township, Township im Beltrami County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 O’Brien (Schiff), U-Boot der chilenischen Marine (1973)
 O’Brien Barracks, Militärgelände der US Army in Schwabach, siehe Nuernberg Military Community  
 O’Brien & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 O’Brien, Figur im Roman 1984 von George Orwell, siehe 1984 (Roman) #O’Brien

geographische Objekte in Antarktika:
 O’Brien Bay, Bucht an der Budd-Küste, Wilkesland
 O’Brien Island, Insel der Südlichen Shetlandinseln
 O’Brien Peak, Berg in der Ross Dependency

Siehe auch:
 O’Brian
 O’Bryan
 Ó Briain